SPT, Spt eller spt har flera betydelser

 SPT – teologisk tidskrift i Svenska kyrkan, se Svensk pastoraltidskrift
 SPT – nyhetsbyrå för de finlandssvenska dagstidningarna, se Svensk Presstjänst